Välen kan syfta på:

 Välen (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (2,65 km²)
 Välen (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (18 ha)
 Välen (Askim), område i Västergötland runt viken med samma namn, med bland annat naturreservat, koloniområde och Välens idrottsplats med fotbollsplan.
 Välen (Asby socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun,  (32,6 ha)
 Välen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (25,7 ha)

Se även 
 Välens naturreservat
 Vällen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn